Рози Джейн Дэй (; 6 марта 1995, Кембридж)  — английская актриса.  Наиболее известна своими ролями в сериалах «Книжный магазин Блэка» и «Отбросы».

Биография 
Родилась в Кембридже и   выросла в Хартфордшире и Лондоне, будучи младшим из трёх детей в семье. Позднее семейство Дэй перебралось в Гэмпшир. Она посещала школу Шерборн Хаус  в Чандлерс Форд  и школу Атерли.

С 1999 года снимается в кино и на ТВ. Дебютировала ролью  Эммы в телесериале BBC «Надежда и слава». С 2000 года также выходит на театральную сцену. Известность ей принесло участие в драматическом хорроре Пола Хайета «Дом терпимости», отмеченном наградами и вниманием профессиональной критики.

В 2015 году снялась в  ромкоме «Римские свидания», где её партнёрами стали Сара Джессика Паркер, Рауль Бова и легендарная Клаудия Кардинале, с которой у Дэй было наибольшее количество совместных сцен. Также на её счету роль в популярном сериале «Чужестранка»,

В 2018 году на мировые телеэкраны выйдут британские мини-сериалы «Обитатели холмов» и «Благие знамения», где играет актриса.

Фильмография
 Надежда и слава (1999) — Эмма
 Книжный магазин Блэка (2000) — Рэйчел
 Под прикрытием (2002) — Шарлотта Лэмб
 Большая возня (2002) —  Дженни
 Семейное дело (2002) —  Харриет Матерсон
 Дочь Дарвина (2002) —  Этти Дарвин
 Бернард видит (2004 / 05) —  Николетт
 Романтики (2006) —  Дороти Уордсворт
 Семья Ладж (2006) —  Лора Ладж
 Жизнь Попата (2007) —  Татьяна
 Харли-стрит (2008) —  Тесс Эллиот
 Детективное агентство «Полумесяц» (2009) —  Шелли Трэверс
 Врачи (2009 / 11) —  Элис Гудсон / Мег Уайт
 Саммер в Трансильвании (2010) —  Мирана
 Холби Сити (2011) —  Кэй Баркер
 Весёлая ночка (2012) —  Хлоя
 Дом терпимости (2012) — Энджел
 Последствия (2012) — Ханна
 В тылу (2012) — Милли
 Отбросы (2013) — Люси
 Бестолочи (2014) — Элль
 Сестра (2014) — Грейс
 Железный рыцарь 2 (2014) — Кейт
 Вой (2015) — Нина
 Наручники (2015) — Стейси Шоукросс
 Римские свидания (2015) — Саммер
 Чужестранка (2016) — Мэри Хоукинс
 Гранчестер (2017) — Джоан Уитакер
 Главный подозреваемый 1973 (2017) —  Пэм Теннисон
 Обитатели холмов (2018)  
 Второстепенный (2018) 
 Еретики (2018)  — Сестра Эмелин
 Благие знамения (2018)  — Лиза
 Дальше по коридору (2018)  — Сьерра

Награды  и номинации
 2013: Премия  за лучшую женскую роль    («Дом терпимости»)
 2016: Номинация на лучшую женскую роль на Международном кинофестивале в Портсмуте («Сестра»)
 2016: Премия «Спутник» за лучший актёрский состав в телесериале («Чужестранка»)

Примечания

Ссылки 
 Troika Talent profile 
   Shooting begins on The Seasoning House 
 shocktillyoudrop.com/news Exclusive: First Photos, Set Report from The Seasoning House 

 

Актрисы театра Великобритании
Дети-актёры Великобритании
Лауреаты премии «Спутник»
Киноактрисы Великобритании